Bosque o bosques puede hacer referencia a:

Botánica 
 Bosque, área donde la vegetación predominante la constituyen los árboles;
 Bosque en galería;
 Bosque mediterráneo;
 Bosque mixto atlántico;
 Bosque mixto balcánico;
 Bosque nuboso;
 Bosque seco;
 Bosque seco ecuatorial;
 Bosque templado;
 Bosque templado caducifolio;
 Bosque termófilo;
 Bosque tropical;
 Pluvisilva o bosque húmedo tropical y subtropical de frondosas.

Personas 
 Ignacio Bosque, lingüista español;
 Juan Almeida Bosque, político, militar, y compositor cubano;
 Pío Romero Bosque, político y abogado salvadoreño;
 Rosa Gil Bosque, compositora española;
 Tomás Bosque, cantautor españyaol;
 Vicente del Bosque, entrenador y exfutbolista español.

Topónimos 
 Bosques, localidad del partido de Florencio Varela, Gran Buenos Aires, Argentina;
 Bosque bávaro, sistema montañoso de Alemania;
 Bosque nacional de los Estados Unidos, área protegida de los Estados Unidos;
 Estación Bosques, estación de ferrocarril localizada en Bosques (Buenos Aires);
 Jardines del Bosque, asentamiento en Guadalajara, México.

Matemáticas 
 Bosque, una unión disjunta de grafos árboles.

Misceláneos 
 Autopista Ruta del Bosque, autopista de Chile;
 Biblioteca del Bosque, obra artística del artista Miguel Ángel Blanco;
 Bosque de Noruega, raza de gato;
 Bosque de Oma, obra artística del escultor y pintor Agustín Ibarrola;
 Bosque del Recuerdo, monumento en España;
 Bosque petrificado, yacimiento paleontológico en el que abundan los fósiles de árboles;
 Marquesado de Del Bosque, título nobiliario español;
 Mesorregión de la Zona del Bosque o  Mesorregión de la Zona de la Mata, una de las doce mesorregiones de Brasil;
 Tradición tailandesa del bosque, movimiento budista de Tailandia;
 Vidrio del bosque; variedad de vidrio;